Grupo TAPA — grupo brasileiro de artes cênicas
Tapas (sânscrito)‎ — práticas religiosas hinuístas e jainistas
Tapa (culinária espanhola) — aperitivo
Tapa (Estônia) — cidade da região de Lääne-Virumaa
Aque Tapa — localidade da  província de Badaquexão, Afeganistão